Gée, une commune française ;
 Vallon-sur-Gée, une commune française ;
 Gée, une rivière française.

 Cara Gee (née en 1993), une actrice canadienne ;
 Derek Gee (né en 1997), un coureur cycliste canadien ;
 Grant Gee, un réalisateur de vidéo clips ;
 Rob Gee (né en 1976), un producteur et DJ américain de musiques électroniques hardcore et gabber.

Master Gee est un nom de scène utilisé par :
 Guy O'Brien, un rappeur américain.

GEE est un sigle qui peut désigner :
 Groupe européen d’éthique ou plus précisément Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies auprès de la Commission Européenne ;
 Groupement des enseignants espérantophones, section française de la ligue internationale des enseignants d'espéranto.

GEE ou Gee peut aussi désigner :
 GEE, un système de radionavigation britannique au cours de la Seconde Guerre mondiale ;
 Gee, un album du groupe coréen Girls' Generation (SNSD) ;
 Gee (née en 1984), un rappeur mongol.